Biełgorodzki dialekt języka rosyjskiego (ros. Белгороди рэч, Белгородi рэч, Белѓородi Рѣч) – język używany w niektórych miastach i wsiach obwodu biełgorodzkiego w Rosji. Różni się on znacznie od języków rosyjskiego i ukraińskiego.

Przykładowy tekst 
Привiт, батька. В ашi эмiрате (Россii) ныне есть проблемы, я шоб не опростоволосiться i получiть вiручку, уйiхать на Москву и там халiджiть, я ашхаду шо всё буде добро. Я потом кажу всi тарiхi, шо со мной буде.
Tłumaczenie: Cześć, ojcze. W naszym kraju (Rosji) są teraz problemy, aby nie zawieść i nie zdobyć wpływów, wyjeżdżam do Moskwy i tam we wszystkim się poprawię, zaświadczam, że wszystko będzie dobrze. Opowiem wtedy wszystkie historie, które mnie spotkają.

Alfabet 
Używany jest głównie alfabet języka rosyjskiego, w 2022 roku zaproponowano alfabet składający się z 39 liter.
Аа Бб Вв Ѿѿ Гг Ѓѓ Дд Ее Ѣѣ Ёё Жж Зз Ii Ĭĭ Її Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Ҵҵ Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя Ԙԙ

Przypisy 

Języki Rosji